«Литекс» — болгарский профессиональный футбольный клуб из города Ловеч, выступающий во втором дивизионе Болгарии по футболу. Четырёхкратный чемпион Болгарии и четырёхкратный обладатель Кубка Болгарии.

История 

Клуб был основан в 1921 году под названием «Хисарья». Свою первую официальную игру он провёл в 1923 году. За годы своего существования клуб много раз менял названия. В 1950-60-х годах он назывался «Карпачев», в 1979—1994 годах — «Осам» и регулярно занимал места в верхней половине таблицы второго дивизиона.

В 1994 году клуб впервые занял первое место во втором дивизионе и вышел в высший дивизион, в том же сезоне сменил название на ЛЕКС — в честь своего спонсора. В первом сезоне на высшем уровне ЛЕКС занял 11-е место и запомнился победами над лидерами болгарского футбола — софийскими ЦСКА, Славией и Локомотивом (все — со счётом 1:0). Следующий сезон был не таким удачным, и команда, переименованная в «Ловеч», вылетела во второй дивизион.

1996 год стал поворотной точкой в истории клуба. Клуб купил нефтяной магнат Гриша Ганчев и дал ему новое название — «Литекс». Большинство старых игроков были проданы, и вместо них куплены новые, хорошо известные в Болгарии футболисты. В первом же сезоне «Литекс» без труда выиграл турнир второго дивизиона (с отрывом в 10 очков от ближайшего конкурента), вышел в четвертьфинал кубка страны и финал кубка лиги, в котором проиграл только в серии пенальти.

В сезоне 1997/98 «Литекс» в ранге дебютанта высшего дивизиона стал чемпионом страны, опередив «Левски» на 5 очков и стал первым в истории чемпионатов Болгарии дебютантом, занявшим первое место сразу же после выхода в элиту. Лучшим бомбардиром сезона стал нападающий «Литекса» Димчо Беляков (21 гол), лучшим игроком — полузащитник Стойчо Стоилов.

На следующий сезон «Литекс» снова выиграл чемпионский титул. В Лиге чемпионов ему удалось пройти шведский «Хальмстад», но во втором квалификационном раунде он был остановлен московским «Спартаком» (0:5, 2:6).

В последующие годы «Литекс» трижды выигрывал Кубок Болгарии — в 2001 году (победив в финале «Велбажд» 1:0), 2004 (выиграв по пенальти у ЦСКА) и 2008.

Среди достижений клуба — победа над софийским ЦСКА 8:0 в 1998 году (это самое крупное поражение армейцев за всю историю). В 2001 году «Литекс» стал первым болгарским клубом, который смог победить германский клуб на чужом поле (2:0 с «Унионом» из Берлина). Самая крупная победа клуба в еврокубках — 7:0 над боснийским «Железничаром» в 2004 году.

По ходу сезона 2015/16 «Литекс» был исключён из чемпионата из-за демарша игроков в одном из матчей. Тот сезон в  доигрывала команда «», участвовавшая в подэлитном дивизионе. Сезон 2016/17 «Литекс» провёл в третьей лиге, занял 1-е место в северной зоне и вышел во вторую лигу.

Текущий состав 
По состоянию на январь 2023

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Стадион клуба 

Стадион «Ловеч» построен в 1962 году и полностью реконструирован в 1999 году. Он вмещает 7000 зрителей, имеет электрическое освещение и является одним из 4-х стадионов в Болгарии, на котором разрешено проводить международные матчи. Размер поля — 100х65 метров. Рекорд посещаемости — 12500 человек был зафиксирован в 1998 году на матче против «Левски».

Достижения 
 Чемпион Болгарии (4): 1997/98, 1998/99, 2009/10, 2010/11
 Обладатель Кубка Болгарии (4): 2000/01, 2003/04, 2007/08, 2008/09
 Финалист Кубка Болгарии (3): 1998/99, 2002/03, 2006/07
 Финалист Кубка Болгарской лиги (1): 1997
 Обладатель Суперкубка Болгарии (1): 2010

Выступление в еврокубках 
 Данные на 1 июля 2015 года

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Бывшие игроки 
  Атанас Борносузов
  Джемал Берберович
  Небойша Йеленкович
  Мартин Кушев
  Георгий Миланов
  Станислав Манолев
  Ивайло Петков
  Ивелин Попов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт